Степной — посёлок в Шпаковском муниципальном округе Ставропольского края России.

География 
Расстояние до краевого центра: 43 км.

Расстояние до районного центра: 48 км.

История 
Решением исполкома Михайловского районного совета от 25 апреля 1959 года производственному участку № 4 овцесовхоза «Темнолесский», Темнолесского сельсовета, присвоено наименование посёлок Степной.

В июне 1962 года посёлок Степной вошёл в состав вновь образованного Цимлянского сельсовета с центром в посёлке Цимлянском. В феврале 1963 года Степной вместе со остальными населёнными пунктами сельсовета был передан из упразднённого Михайловского района в состав Шпаковского района Ставропольского края.

На карте Генштаба ВС СССР 1985 года издания для посёлка Степной указана численность населения около 80 человек. В 1991 году, по информации на сайте администрации сельсовета, в посёлке насчитывалось 24 двора и 78 жителей.

В 1997—2020 гг. Степной входил в состав упразднённого Цимлянского сельсовета.

Население

Примечания 

Населённые пункты Шпаковского района